Подпорожье — топоним в России:

 Подпоро́жье — город, районный центр Ленинградской области.
 Подпоро́жье — железнодорожная станция в Подпорожском районе Ленинградской области.
 По́дпорожье — посёлок в Пудожском районе Карелии.
 Подпорожье — деревня в Казачинском районе Красноярского края.
 По́дпорожье — село (куст деревень) в Онежском районе Архангельской области, впервые упоминается в 1137 году.

Примечания